Le tournoi de tennis de Perth est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1968 II se dispute du  au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Lesley Hunt.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Perth

Lien externe 
  Site de la WTA

dames 1968 II
Perth II
Tennis en Australie en 1968
Sport en mars 1968